Санта Сусана има више значења:

 Санта Сусана (Каталонија),
 Санта Сусана (Калифорнија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Санта Сусана (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Сусана (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Сусана (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Сусана, Чорона (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику